Межева́я — топонимы:

Реки 
 Межевая (приток Бизи) — река в России, протекает в Пермском крае, Свердловской области. 
 Межевая (приток Сосьвы) — река в России, протекает в Свердловской области.
 Межевая (приток Течи) — река в России, протекает в Челябинской области.
 Большая Межевая — река в России, протекает в Свердловской области.

Населённые пункты 
Россия:
 Межевая — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Межевая — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Межевая — деревня в Нязепетровском районе Челябинской области.
 Межевая — деревня в Серовском городском округе Свердловской области.
Украина:
 Межевая — посёлок городского типа в Днепропетровской области.

См. также 
 Межевое
 Межевой